

Geografia 
 Ondo – stato della Nigeria
 Ondo City – città della Nigeria
 Ondo – città del Giappone

Musica 
 Ondo – stile musicale popolare del Giappone

Persone 
 Gilles Ondo – calciatore gabonese

Altri progetti